Uh Huh Her — шестой студийный альбом английской рок-музыкантши Пи Джей Харви, изданный в 2004 году.

Об альбоме 
Uh Huh Her — первый альбом Харви, не считая сборника демозаписей 4-Track Demos, на котором она играет на всех инструментах, кроме ударных, партии которых исполнил давний коллега музыкантши Роб Эллис. За выходом альбома последовал семимесячный тур в его поддержку, в ходе которого Харви посетила несколько музыкальных фестивалей, таких как Гластонбери. Во время гастролей исполнительницей была придумана одноимённая с альбомом песня — «Uh Huh Her», которая так и не была записана в студии. Альбом был в целом положительно встречен критиками, хотя он и не достиг успеха предыдущей записи Stories from the City, Stories from the Sea. Uh Huh Her получил статус серебряного в Великобритании и был номинирован на премии «Грэмми» и «BRIT Awards», но не получил ни одну из них.

Список композиций

Участники записи 
 Пи Джей Харви — вокал, гитара, бас-гитара, фортепиано, мелодическая гармоника, аккордеон, арфа,
 Роб Эллис — ударные, перкуссия, бэк-вокал

Примечания

Ссылки 
 Uh Huh Her на сайте Discogs

Альбомы PJ Harvey
Альбомы Island Records